Alex Okafor (1991) – giocatore di football americano statunitense 
 Amarachi Okafor (...) – artista nigeriana
 Emeka Okafor (1982) – cestista statunitense
 Jahlil Okafor (1995) – cestista statunitense
 Noah Okafor (2000) – calciatore svizzero
 Uche Okafor (1967-2011) – calciatore nigeriano